Gisborne (regio), regio in Nieuw-Zeeland.
 Gisborne (stad), hoofdstad van deze regio.
 Guy of Gisborne, personage uit Robin Hood.